

Cinema
 Foxfire – film statunitense del 1996 diretto da Annette Haywood-Carter
 Orgoglio di ragazza (Foxfire) – film statunitense del 1955 diretto da Joseph Pevney
 Foxfire - Ragazze cattive (Foxfire – Confessions d'un gang de filles) film del 2012 diretto da Laurent Cantet

Geografia
 Foxfire – centro abitato della Carolina del Nord

Letteratura
 Foxfire – romanzo del 1951 di Anya Seton

Televisione
 Foxfire – film per la televisione statunitense del 1987 diretto da Jud Taylor

Altro
 Foxfire – personaggio dei fumetti Marvel